Глубочок — название населённых пунктов.

Украина

Винницкая область 
 Глубочок — село в Тростянецком районе.

Житомирская область 
 Глубочок — село в Барановском районе.
 Глубочок — село в Житомирском районе.
 Глубочок — село в Коростышевском районе.

Одесская область 
 Глубочок — село в Подольском районе.
 Глубочок — село в Савранском районе.

Ровненская область 
 Глубочок — село, Березновский район
 Глубочок — село, Ровненский район, Гощанская поселковая община

Тернопольская область 
 Глубочок — село в Борщёвском районе.

Хмельницкая область 
 Глубочок — село в Новоушицком районе.

Черкасская область 
 Глубочок — село в Тальновском районе.

Черновицкая область 
 Глубочок — село в Сторожинецком районе, Каменский сельсовет.
 Глубочок — село в Сторожинецком район, Снячевский сельсовет.